Emil Stang kan syfta på:

 Emil Stang den äldre (1834–1912), norsk jurist och politiker
 Emil Stang den yngre (1882–1964), norsk jurist och politiker